Districte d'Alt Katanga
 Província d'Alt Katanga
 Unió Minera de l'Alt Katanga